Uda – folyó Oroszországban, Burjátföldön, a Szelenga mellékfolyója
Uda – folyó Oroszországban, a Habarovszki határterületen, az Ohotszki-tengerbe torkollik
Uda – az oroszországi Csuna folyó felső szakaszának neve is Uda
Uda – város Japánban, Nara prefektúrában
Uda – község Romániában, Argeș megyében
Uda japán császár –  japán császár (élt 867–931 között)